Unterseeboot 73 ou U-73 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 73, de type UE I, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1915 durant la Première Guerre mondiale et qui s'est sabordé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-73, un sous-marin de type UB III, lancé en 1917 et qui s'est rendu le ; démoli à Brest en France, en .
UC-73, un sous-marin de type UC II, lancé en 1916 et qui s'est rendu le ; démoli à Brighton Ferry en 1919–20.
L'Unterseeboot 73, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940